Канделария () — муниципалитет в Мексике, штат Кампече, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Candelaria было заимствовано у протекающей в этом районе одноимённой реки, которая была названа в честь .

Площадь муниципалитета равна , что составляет 9,9 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Чилам-Балам находится на высоте 179 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Кампече: на севере с Эскарсегой, на востоке с Калакмулем, и на западе с Карменом, на юго-западе он граничит с другим штатом Мексики — Табаско, а на юге проходит государственная граница с Гватемалой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 19 июня 1998 года, указом № 57 Конгресса штата, отделив часть территории от муниципалитета Кармен.

По данным 2020 года в его состав входит 615 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 66,3 %;
 промышленность и строительство — 7,3 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 25 %;
 безработные — 1,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 92,4 %;
 водоснабжение: 42,8 %;
 водоотведение: 85,8 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Кампече
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Кампече